Герман Ферч (1895—1967) — німецький воєначальник, генерал піхоти вермахту.
 Йоганн Філіпп Ферч (1652—1732) — німецький композитор, державний діяч і лікар.
 Фрідріх Ферч (1900—1976) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту, генерал бундесверу.
німецькі прізвища